Kosmoloty (ang. Space Racers, 2014) – amerykański serial animowany stworzony przez Richarda Schweigera i Juliana Cohena.

Premiera serialu miała miejsce w Stanach Zjednoczonych 2 maja 2014 roku. W Polsce premiera serialu odbyła się 1 października 2014 roku na antenie MiniMini+. Od 1 maja 2020 roku jest emitowany na TVP ABC.

Fabuła 
Serial opowiada o przygodach Kosmolotów – statków kosmicznych. Do grupy należą: Orzeł, Jastrząb, Jaskółka, Sikorka i Kruk, każdy z nich posiada swoją umiejętność.

Wersja polska 
Wersja polska: na zlecenie platformy nc+ – Master Film
Reżyseria i dźwięk: Elżbieta Mikuś
Tłumaczenie i dialogi:
 Karolina Anna Kowalska (odc. 1-7, 12-18, 23-26),
 Anna Hausner (odc. 8-11, 19-22, 27-50)
Montaż: Jan Graboś
Kierownictwo produkcji: Agnieszka Kołodziejczyk
Tekst piosenki: Andrzej Brzeski
Kierownictwo muzyczne: Piotr Gogol
Wystąpili:
 Joanna Pach-Żbikowska – Jaskółka
 Józef Pawłowski – Orzeł
 Mateusz Lewandowski – Jastrząb
 Beata Wyrąbkiewicz – Sikorka
 Monika Pikuła – Ava
 Piotr Bajtlik – Kruk
 Grzegorz Pawlak – pan Gołąb
 Michał Konarski – dyrektor Żuraw
 Aleksander Mikołajczak – pan Wróbel
 Elżbieta Kijowska
 Jolanta Wołłejko
 Miłogost Reczek –
 kapitan Kosmos (odc. 1),
 pan Sęp
 Waldemar Barwiński – Dodo
 Paulina Raczyło
 Agnieszka Mrozińska
 Agnieszka Kunikowska – pani Wilga (odc. 30, 43)
 Wojciech Chorąży – XL-5 (odc. 32)
 Mieczysław Morański – Trogon (odc. 40)
 Przemysław Wyszyński – spektrometr (odc. 40)

Śpiewali: Michał Rudaś i Magdalena Tul

Lektor: Paweł Bukrewicz

Spis odcinków

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Programy telewizji PBS
Seriale telewizyjne emitowane od 2014